Давид Дирингер, Дэвид Диринджер (; , Тлумач, Австро-Венгрия (ныне Украина) — , Кембридж) — британский лингвист и писатель.

Жизнь 
Родился в еврейской семье в Галиции. Учился во Флорентийском университете в Италии, затем в Вене. Участвовал в I Мировой войне. После войны исследовал историю семитического письма, в 1934—1938 гг. был профессором Флорентийского университета. Эмигрировал в Великобританию, и преподавал в Кембриджском университете. Специалист по древним письменностям, автор фундаментальных трудов по истории алфавитов. В конце жизни возглавлял созданный им Музей алфавита (Тель-Авив).

Цитаты 

Алфавитное письмо — последняя, наиболее развитая, наиболее удобная и самая простая в адаптации система письма

Ссылки

Библиография 
 The Alphabet: A Key to the History of Mankind; ISBN 81-215-0748-0 (в переводе на русский язык: Д. Дирингер. Алфавит. М. 1963, переиздавалась несколько раз).
 History of the Alphabet, 1977; ISBN 0-905418-12-3
 The Book Before Printing: Ancient, Medieval and Oriental; ISBN 0-486-24243-9
 The Alphabet, ISBN 0-09-067642-4
 The Illuminated Book; ISBN 0-571-08077-4
 The Story of the Aleph Beth, 1958

Преподаватели Кембриджского университета
Лингвисты Великобритании
Историки Великобритании
Лингвисты Израиля
Историки Израиля